Wielka rodzina (ang. The Large Family, 2007-2010) – brytyjski serial animowany, oparty na motywach obrazkowych książeczek-bestsellerów Jill Murphy.

Opis fabuły 
Serial opowiada o z pozoru spokojnej rodzinie Kolos. Wydawałoby się, że żyją tak jak inni. Jednak gdy przychodzą problemy; złe oceny, utrata czegoś cennego, dom staje do góry nogami. Błahostka staje się problemem dużej wagi. Małym słoniom często wydaje się, że to sytuacja bez wyjścia, jednak dzięki pomocy rodziców udaje się zażegnać problem.

Bohaterowie

Rodzina Kolosów 
 Lidia Kolos – matka słoni. Rozwiązuje więcej problemów niż tata. Bardzo wyrozumiała.
 Leon Kolos – ojciec słoni. Często sam tworzy przypadkowe kłopoty. Również wyrozumiały.
 Leszek Kolos – najstarszy z całego rodzeństwa. Czasami się rządzi.
 Laura Kolos – starsza siostra rodzeństwa. Uwielbia tańczyć. Przeciwna Leszkowi kiedy ten się rządzi.
 Lucek Kolos – młodszy brat z całego rodzeństwa. Czasem niepewny siebie.
 Lusia Kolos – najmłodsza z całego rodzeństwa. Wymaga opieki ponieważ często rozrabia.

Rodzina Mądrali 
 Sylwia Mądral – matka Sebastiana. Bardzo zarozumiała.
 Syriusz Mądral – ojciec Sebastiana. Jego zachowanie podobne jest do Sylwii.
 Sebastian Mądral – kolega Leszka, Laury i Lucka. Syn Sylwii i Syriusza. Mniej zarozumiały od rodziców, woli spędzać czas z rodzicami niż z państwem Kolosów.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie BBC Worldwide – Studio Sonica
Reżyseria:
 Maciej Czapski (odc. 1-26),
 Miriam Aleksandrowicz (odc. 27-52)
Dialogi polskie:
 Piotr Skodowski (odc. 1-5),
 Olga Świerk (odc. 6-52)
Dźwięk i montaż:
 Jacek Osławski (odc. 1-26),
 Maciej Brzeziński (odc. 27-52)
Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska
Wystąpili:
 Katarzyna Godlewska – Pani Kolos
 Robert Kudelski – Pan Kolos
 Brygida Turowska-Szymczak – Lucek
 Agnieszka Fajlhauer – Laura
 Anna Gajewska – Leszek
 Joanna Pach – Sebastian
 Klementyna Umer – Pani Mądralowa
 Miriam Aleksandrowicz – Sprzedawczyni kostiumów (odc. 11)
 Miłogost Reczek – Pan Skrót (odc. 22)
 Jacek Czyż
 Tomasz Jarosz
 Agnieszka Kudelska
 Dorota Furtak
 Roman Szafrański
i inni

Lektor: Agnieszka Kudelska

Spis odcinków 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Seriale telewizyjne BBC Television